Сошники — название населённых пунктов:

Россия 
 Сошники — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Сошники — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Сошники — деревня в Лихославльском районе Тверской области.

Украина 
 Сошники — село в Владимирецком районе Ровненской области.

Другое 
 Сошники — еженедельная газета «для крестьян».